

Валуйки  — село, Луганська область, Старобільський район

Валуйки — місто, адміністративний центр Валуйського району, Бєлгородська область
 Валуйки — залізнична станція Південно-Східної залізниці